Nerpitschje-See bezeichnet folgende Seen in Russland:

 Nerpitschje-See (Kamtschatka), auf der Halbinsel Kamtschatka
 Nerpitschje-See (Sacha), im Mündungsgebiet der Kolyma in der Republik Sacha